Dos clases de buques japoneses han recibido el nombre Chitose:

 La Clase Chitose de cruceros protegidos de la Armada Imperial Japonesa, activa desde 1898 hasta 1928 y compuesta por los:
 Chitose 
 Kasagi

 La Clase Chitose de portahidroaviones y posteriormente portaaviones de la Armada Imperial Japonesa, activa desde 1938 hasta 1944 y compuesta por los:
 Chitose 
 Chiyoda